Магомедкади Наби́евич Гаса́нов (род. 21 ноября 1962, Леваши, Левашинского района, Дагестанская АССР, СССР) — российский политический деятель. Депутат Государственной Думы третьего созыва, четвёртого созыва, пятого созыва и шестого созывов. Член комитета ГД по вопросам собственности. Член комиссии ГД по вопросам депутатской этики.

Биография 
Родился в Дагестане 21 ноября 1962 года. По национальности — даргинец. Окончил Дагестанский государственный университет им. В.И. Ленина (1985) и Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации (2003).

Семья 
 Брат — Гасанов, Джамаладин Набиевич, депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция Единая Россия).
 Дядя — Амиров, Саид Джапарович, отстраненный и приговорённый к пожизненному заключению мэр г. Махачкалы.

Ссылки 
 Информация на сайте Государственной Думы

Примечания 

Члены «Единой России»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Выпускники Российской академии государственной службы
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Выпускники экономического факультета Дагестанского государственного университета